Leber peut désigner :

Patronymes 
 Constant Leber (1780- 1859),  historien et bibliophile français ;
 Georg Leber (1920-2012), homme politique allemand ;
 Jean Leber (1949-2020), violoniste, chef d'orchestre et pédagogue français ;
 Jeanne Leber (Le Ber)  (1662-1714), recluse canadienne ;
 Julius Leber (1891-1945) homme politique allemand ;
 Pierre Leber, imprimeur français de  ;
 Theodor Karl Gustav von Leber (1840 1917) ophtalmologiste allemand ;
 Wilhelm Leber (1947-), religieux allemand.

Autres 
 Amaurose congénitale de Leber, maladie génétique ;
 Neuropathie optique de Leber,  maladie génétique ;
 Maison LeBer-LeMoyne, musée situé à Montréal.

Homonymie de patronyme